Osoby o tym nazwisku:
 Jacek Starzewski – polski chirurg, proktolog
 Jan Starzewski – polski dyplomata, działacz emigracyjny
 Maciej Starzewski – polski prawnik
 Michał Starzewski – polski powstaniec
 Rudolf Starzewski – polski dziennikarz i publicysta
 Stanisław Starzewski – polski pułkownik dyplomowany W.P, kawaler orderu Virtuti Militari